Palio dell'Assunta può riferirsi:
al Palio dell'Assunta di Fermo (15 agosto).
al Palio dell'Assunta  di Siena (16 agosto).
al Palio dell'Assunta di Siracusa (agosto).